Ermentrude est un prénom féminin d'origine germanique porté surtout à l'époque médiévale.

 Ermintrude (morte vers 600), nonne et une membre de l'aristocratie mérovingienne.
 Ermentrude d'Orléans (morte en 869), épouse de Charles II le Chauve en 846, et mère de Louis II le Bègue.
 Ermentrude (fl. 900), fille du roi des Francs Louis II le Bègue et mère de Cunégonde de France.
 Ermentrude, religieuse cistercienne qui fut la  abbesse de l'abbaye de la Cambre.
 Ermentrude II, religieuse cistercienne qui fut la  abbesse de l'abbaye de la Cambre.

Voir aussi 
 Liste des reines et impératrices de France.

Homonymie de prénom
Prénom féminin